El Masters de Xangai 2014, oficialment conegut com a Shanghai Rolex Masters 2014, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries Masters 1000 de l'ATP. La sisena edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 12 d'octubre del 2014 al Qi Zhong Tennis Center de Xangai, Xina.

El tennista suís Roger Federer va guanyar el seu quart títol de la temporada i el 31è títol de categoria Masters de la seva carrera. Els germans estatunidencs Bob i Mike Bryan van esdevenir la primera parella a guanyar tots els nou títols de categoria Masters. Durant aquest torneig també es van assegurar la primera posició en el rànquing de parelles fins al final de temporada per desena ocasió.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014